Границе је насеље у општини Младеновац у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 1483 становника.

Демографија 
У насељу Границе живи 1158 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,3 година (37,2 код мушкараца и 39,5 код жена). У насељу има 434 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,36.

Ово насеље је у великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Младеновачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији